L'expression « Oscars du cinéma 2021 » fait en principe référence à la  des Oscars, qui a eu lieu en 2021 et honorait des films sortis en 2020 aux États-Unis.

Les films sortis en 2021 aux États-Unis ont été nommés et récompensés lors de la  des Oscars, qui a eu lieu en 2022.